Grupp B i Afrikanska mästerskapet i fotboll 2012 spelades den 22–30 januari 2012. Elfenbenskusten och Sudan avancerade till utslagsspelet.

Poängtabell

Elfenbenskusten mot Sudan

Burkina Faso mot Angola

Sudan mot Angola

Elfenbenskusten mot Burkina Faso

Sudan mot Burkina Faso

Elfenbenskusten mot Angola

Externa länkar
CAFonline.com - Officiell webbsida

Referenser

Fotnoter

Grupp B